Падун Володимир Макарович (*25 червня 1942 — †21 вересня 2016) — український живописець
 Падун Леонід Миколайович (*10 жовтня 1960) — старший єпископ Української Християнської Євангельської Церкви
 Падун Марк Павлович (*6 липня 1996) — український велогонщик
 Падун Микола Миколайович (*18 вересня 1939) — український гідролог, доцент географічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Падун — присілок, Юргамиський район, Курганська область
 Падун — село, Заводоуковський міський округ, Тюменська область

Українські прізвища